Bubec může být:

 Divadelní studio Bubec – divadelní organizace v Česku
 Bubec (organizace) – společnost Bubec založena jako občanské sdružení v roce 2000 v Praze 5, Řeporyjích; v roce 2013 se transformována na obecně prospěšnou společnost
 Piotr Bubec (* 1982) – polský reprezentanat ve futsalu
 Studio Bubec – výtvarné studio v Tělovýchovné ulici v Praze-Řeporyjích
 Zahrada Bubec – pozemek v Tělovýchovné ulici v Praze-Řeporyjích